Die Ecco São Léo Open de Tênis 2011 waren ein Tennisturnier, welches vom 31. Oktober bis 6. November 2011 in São Leopoldo, Brasilien stattfand. Es war als Teil der ATP Challenger Tour 2011 die erste Auflage des Turniers und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Im Vorfeld gab es für das Einzelturnier eine Qualifikationsrunde, in der aus 16 Teilnehmern vier Startplätze vergeben wurden. Das Preisgeld der Veranstaltung betrug insgesamt 35.000 Euro.

Sieger des Einzelwettbewerbs wurde der an Position vier gesetzte Argentinier Leonardo Mayer. Er gewann das Finale gegen den ungesetzten Serben Nikola Ćirić in zwei Sätzen. Es war Mayers sechster Einzeltitel auf Challenger-Ebene und sein dritter Titel der Saison.

Die Doppelkonkurrenz gewannen die topgesetzte brasilianisch-spanische Paarung bestehend aus Franco Ferreiro und Rubén Ramírez Hidalgo. Sie bezwangen im Finale die ungesetzten Portugiesen Gastão Elias und Frederico Gil im Match-Tie-Break. Es war Ferreiros 19. Titel bei der Doppelkonkurrenz eines Challenger-Turniers und der vierte der Saison, die er allesamt bei brasilianischen Turnieren gewann. Dabei war sein Partner jedoch André Sá, mit Hidalgo war es sein erster Titel. Für diesen war es zudem der 20. Karrieretitel im Doppel auf der Challenger Tour und fünfte der Saison. Es war ihr erster gemeinsamer Titelgewinn überhaupt.

Im Vorfeld des Turniers gab es eine verletzungsbedingte Absage. Iván Navarro konnte zusammen mit seinem Partner Alex Kuznetsov nicht am Doppelturnier teilnehmen, da er eine Verletzung am linken Arm hatte. Als Ersatz konnten so Einzelfinalist Nikola Ćirić und Goran Tošić in der Hauptrunde der Doppelkonkurrenz teilnehmen.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 42 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 38 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 33 kB)

ATP Challenger Tour 2011
Tennisturnier in São Leopoldo